Генрих Кристоф Кох (; 1749—1816) — немецкий музыковед, композитор.

Биография 
Родился в 1749 году в Рудольштадте. Получил образования в Веймаре у Гёпферта, отца известного кларнетиста Карла Гёпферта. В 1768 году получил место скрипача придворной капеллы Рудольштадта.. Затем завершил карьеру исполнителя и занялся музыкальной критикой и исследованиям в области теории музыки.

Автор ряда кантат и хоралов.

Работы 
 Versuch einer Anleitung zur Composition (Опыт введения в композицию), Рудольштадт и Лейпциг, 1782—1793. Это трёхтомное издание оказало большое влияние на последующее развитие теории музыки. Особое внимание в ней Кох уделил детальному анализу музыкальных форм.
 Musiktheoretische Quellen: 1750—1800 (Истоки теории музыки: 1750—1800).
 Musikalisches Lexikon (Музыкальный лексикон), Франкфурт, 1802.. Подробная энциклопедия музыкальных терминов, инструментов и персоналий. Переиздание: Hildesheim, 1985. — 589 стр.
 Handbuch bey dem Studium der Harmonie, Лейпциг, 1811.
 Versuch, aus der harten und weichen Tonart jeder Tonstufe der diatonisch-chromatischen Leiter vermittels des enharmonischen Tonwechsels in die Dur- und Molltonart der übrigen Stufen auszuweichen, Рудольштадт, 1812.

Примечания

Литература